

События 
 Консулы Луций Фульвий и Гай Бруттий Презент. Консул-суффект Авл Юний Руфин.
 Квестор — Луций Вер.
Китай:
 Разрушительное наводнение в Китае (из-за разрушения плотин на Хуанхэ).
 Восстание в княжестве Чеши (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Восставшие бегут к хунну.

Родились 
 Дидия Клара — дочь императора Дидия Юлиана и Манлии Скантиллы.

== См. также ==